Thors puede referirse a: 

 Thors, comuna francesa situada en Aube.
 Thors, comuna francesa situada en Charente Marítimo.